Звание «заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» было учреждено в 1994 году как почётное спортивное, а в 1995 году было учреждено как почётное. Первое награждение хоккеистов произошло в 2002 году.

Награждения

2002 

24 мая «за достижение высоких спортивных результатов на XIX зимних Олимпийских играх 2002 года» звания ЗМС были удостоены игроки сборной Белоруссии, занявшей 4-е место:
 Андриевский, Александр Леонидович (1968), нападающий, «Химик» (Россия)
 Антоненко, Олег Владимирович (1971), нападающий, «Северсталь» (Россия)
 Бекбулатов, Вадим Николаевич (1970), нападающий, «Динамо-Энергия» (Россия)
 Дудик, Дмитрий Владимирович (1977), нападающий, «Гомель»
 Журик, Александр Александрович (1975), защитник, «Крылья Советов» (Россия)
 Занковец, Эдуард Константинович (1969), нападающий, на момент присвоения звания завершил спортивную карьеру
 Ковалёв, Андрей Робертович (1966), нападающий, «Оберхаузен» (Германия)
 Кольцов, Константин Евгеньевич (1981), нападающий, «Спартак» (Россия)
 Калюжный, Алексей Николаевич (1977), нападающий, «Металлург» (Магнитогорск, Россия)
 Копать, Владимир Николаевич (1971), защитник, «Нефтехимик» (Россия)
 Макрицкий, Александр Петрович (1971), защитник, «Оберхаузен» (Германия)
 Матушкин, Игорь Витальевич (1965), защитник, «Шеллефтео» (Швеция)
 Мезин, Андрей Анатольевич (1974), вратарь, «Берлин» (Германия)
 Микульчик, Олег Антонович (1964), защитник, «Химик» (Россия)
 Панков, Дмитрий Николаевич (1974), нападающий, «Металлург» (Новокузнецк, Россия)
 Расолько, Андрей Евгеньевич (1968), нападающий, «Северсталь» (Россия)
 Романов, Олег Константинович (1970), защитник, «Северсталь» (Россия)
 Салей, Руслан Альбертович (1974—2011), защитник, «Анахайм» (США)
 Скабелка, Андрей Владимирович (1971), нападающий, «Салават Юлаев» (Россия)
 Стась, Сергей Леонидович (1974), защитник, «Крефельд» (Германия)
 Фатиков, Леонид Викторович (1968), вратарь, «Кассель» (Германия)
 Хмыль, Олег Владимирович (1970), защитник, «Лада» (Россия)
 Цыплаков, Владимир Викторович (1969—2019), нападающий, «Ак Барс» (Россия)
 Шабанов, Сергей Рудольфович (1974), вратарь, «Металлург» (Новокузнецк, Россия)
Из состава сборной не получил звания Василий Панков, нападающий, «Аугсбург» (Германия), дисквалифицированный на Играх из-за положительной допинг-пробы.

Тем же указом старшему тренеру сборной Михаилу Захарову и главному тренеру ХК «Керамин-Минск», чемпиона Белоруссии 2002 года, Валерию Воронину было присвоено почётное звание «заслуженный тренер Республики Беларусь».

2007 
29 мая «за большой личный вклад в развитие белорусского хоккея, физической культуры и спорта, достижение высоких спортивных результатов на международных и республиканских соревнованиях» звания ЗМС были удостоены 8 игроков команды «Юность-Минск» — обладателя Континентального кубка IIHF:
 Горячевских, Степан Михайлович (1985), вратарь
 Еркович, Сергей Анатольевич (1974), защитник
 Крутиков, Алексей Петрович (1980), нападающий
 Кривомаз, Евгений Владимирович (1979—2022), защитник
 Леонтьев, Олег Юрьевич (1970), защитник
 Пономарёв, Степан Анатольевич (1976), нападающий
 Стасенко, Николай Александрович (1987), защитник
 Шитковский, Сергей Сергеевич (1970), нападающий

Тем же указом главный тренер команды Михаил Захаров был награждён орденом Почёта.

2014 
Указами от 11 и 15 января «за значительный личный вклад в развитие спортивной сферы республики, достижение высоких спортивных результатов, активность в общественной жизни» () звания ЗМС были удостоены члены «команды Президента Республики Беларусь», 7 января занявшей 1-е место на X Рождественском хоккейном турнире любительских команд на приз Президента:
 Алексеев, Александр Юрьевич (1968) — спортивный директор ХК «Шахтёр»
 Асташевич, Андрей Владимирович (1972) — директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»
 Белый, Павел Александрович (1980)
 Заделёнов, Сергей Александрович (1976) — игрок ХК «Юность-Минск»
 Летов, Евгений Владимирович (1976) — тренер-наставник СДЮШОР № 5, игрок ХК «Могилёв»
 Михалёв, Андрей Александрович (1978)
 Савилов, Геннадий Геннадьевич (1976)
 Свито, Владимир Фердинантович (1970) — тренер ХК «Шахтёр»
 Слыш, Максим Юрьевич (1976) — игрок ХК «Юность-Минск»
Этими указами и указом от 10 января ещё 1 игрок (ЗМС Вадим Бекбулатов) был награждён орденом Почёта, 14 игроков (уже имеющие звание ЗМС Олег Антоненко, Александр Макрицкий, Олег Микульчик, Степан Пономарёв, Сергей Стась, Владимир Цыплаков, Сергей Шабанов, Сергей Шитковский, а также Дмитрий Басков, Леонид Гришукевич, Вячеслав Лисичкин, Олег Малашкевич, Владимир Меленчук, Алексей Плотников) — медалью «За трудовые заслуги», а главному тренеру ХК «Шахтёр» Андрею Гусову было присвоено почётное звание «заслуженный тренер Республики Беларусь».

Эти награждения вызвали неоднозначную реакцию средств массовой информации.

«Еврорадио» отметило, что в результате присвоения звания ЗМС несколько хоккеистов-любителей встали в один ряд с ведущими спортсменами Белоруссии: например, играющий в НХЛ Михаил Грабовский этого звания не имеет; среди получивших же это звание пяти игроков Асташевич вообще не играл за сборную Белоруссии, Михалёв в 2013 году был дисквалифицирован на 2 года за применение допинга (как отметила русская служба BBC, оппозиционная пресса указывала на этот факт, но на итоги турнира это не повлияло), а Белый, Задёлёнов и Савилов хотя и играли за сборную, но «звёздами» не были.

Кроме того, «Еврорадио» обратило внимание, что это награждение противоречит Закону РБ «О государственных наградах Республики Беларусь» — согласно ему

Почётное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» присваивается спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, за достижение высоких результатов на Олимпийских, Паралимпийских и Всемирных играх, чемпионатах, первенствах и Кубках мира и Европы.

— любительские турниры, где выступает команда Президента, сюда не относятся. Попытки выяснить, как такое произошло, дали следующий результат: в Федерации хоккея объяснили, что Федерация к этому отношения не имеет; в пресс-службе Президента предпочли на острые вопросы не отвечать.

Вадим Девятовский, ЗМС и депутат Палаты представителей РБ, комментируя по просьбе «БелГазеты» присвоение званий ЗМС, сказал: «Зная систему изнутри, могу точно сказать, что если президент — а он является последней инстанцией, удовлетворяющей или отклоняющей представление, — решил этих людей отметить „заслуженными мастерами спорта“, то это решение было верным». Сергей Щурко, спортивный журналист и менеджер Александры Герасимени, посчитал иначе: «признать ребят, выигравших Рождественский турнир, заслуженными мастерами спорта, поставить их вровень с победителями Олимпиад, чемпионатов мира и Европы, мягко говоря, странно».

На встрече с журналистами крупнейших белорусских СМИ Александр Лукашенко пояснил, что наградил хоккеистов-любителей «в пику» действующим профессиональным хоккеистам: «Будет результат — получите и звания, и деньги. Не будет результата — ничего не получите».

В сентябре 2014 года Федерация хоккея Республики Беларусь ходатайствовала перед Министерством спорта и туризма РБ о присвоении званий ЗМС 9 игрокам сборной Белоруссии, которая дошла до 1/4 финала чемпионата мира 2014 года — Михаилу Грабовскому, Владимиру Денисову, Виталию Ковалю, Евгению Ковыршину, Андрею и Сергею Костицыным, Андрею Стасю, Андрею Степанову и Алексею Угарову — а также присвоить звание заслуженного тренера двум тренерам сборной и наградить медалью «За трудовые заслуги» уже имевших звание ЗМС Алексея Калюжного, Константина Кольцова, Андрея Мезина и Николая Стасенко. Ходатайство осталось без удовлетворения.

Примечания

Ссылки 
 Указы о награждении

 Другое

ЗМС
Хоккей